Села:
 Журавне — Вінницька область, Літинський район
 Журавне — Сумська область, Охтирський район

 Журавне — назва смт Журавно Жидачівського району Львівської області до 18 грудня 1990 року